Neuburg an der Donau, Neuburg a.d. Donau – miasto powiatowe w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Bawaria, w regionie Ingolstadt, siedziba powiatu Neuburg-Schrobenhausen oraz wspólnoty administracyjnej Neuburg an der Donau, do której jednak miasto nie należy. Leży około 80 km na północny zachód od Monachium, nad Dunajem, przy drodze B16, B16a i linii kolejowej Ingolstadt – Donauwörth.

Demografia

Struktura wiekowa

Polityka 
Nadburmistrzem miasta jest Bernhard Gmehling z CSU, do 2002 urząd ten obejmował Günter Huniar, rada gminy składa się z 30 osób.

Zabytki 
Miasto zachowało w bardzo dobrym stanie układ urbanistyczny, w granicach dawnych murów miejskich pochodzący z okresu średniowiecza oraz większość najcenniejszych elementów dawnej zabudowy. Spośród zabytków należy wymienić m.in.:

 Zamek Neuburg z kaplicą zamkową, z XVI-XVIII w., obecnie mieści Muzeum Zamkowe i Bawarską Galerię Państwową;
 Fragmenty murów miejskich z basztami i dwoma bramami: Górną i Dolną;
 Kościół Matki Boskiej;
 Kościół parafialny św. Piotra;
 Kościół św. Augustyna (pofranciszkański) z poł. XVII w.;
 Kościół św. Ducha (pierwotnie szpitalny) z XVI (XVIII) w.;
 Kościół św. Urszuli z przełomu XVII i XVIII w.;
 Klasztor Sankt Maria (urszulanek) z przełomu XVII i XVIII w.;
 Dom Weveldów (niem. Weveldhaus), obecnie mieści Muzeum Miejskie;
 Ratusz;
 Dawna Mennica (niem. Die Münz);
 Dawny spichlerz książęcy, obecnie Teatr Miejski (niem. Stadttheater);

Współpraca 
Miejscowości partnerskie:
  Hamburg
  Jesionik, Czechy
  Malcesine, Włochy
  Neuchâtel, Szwajcaria
  Sète. Francja
  Velká Kraš, Czechy
  Vidnava, Czechy
  Wachenheim an der Weinstraße, Nadrenia-Palatynat

Przypisy 

Powiat Neuburg-Schrobenhausen
Miasta w Bawarii